Štitare est un toponyme qui peut désigner :
Štitare, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Štitare, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška.